Munter steht für:

 Munter, holländisches Patriziergeschlecht
 Munter, ein schwedisches Binnenschiff

Munter ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Munter (1912–2001), deutscher sozialdemokratischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 David Heinrich Munter (1816–1879), deutscher Maler
 Friedrich Munter (1881–1939), deutscher Dirigent, Musikwissenschaftler und Komponist
 Georgia Turf-De Munter (1920–2010), belgische Politikerin
 Hanspeter Munter (* 1960), italienischer Politiker (SVP)
 Rosanna Munter (* 1987), schwedische Schauspielerin und Sängerin
 Süssmann Munter (1897–1973), deutsch-israelischer Medizinhistoriker
 Werner Munter (* 1941), Schweizer Bergführer und Lawinenexperte
Siehe auch:
 Munther
Gesund und munter